Kōno, auch Kohno, ist der Familienname folgender Personen:

 Kōno Bairei (1844–1895), japanischer Maler
 Fumiyo Kōno (* 1968), japanische Mangaka
 Kōno Hironaka (1849–1923), japanischer Politiker
 Kōno Ichirō (1898–1965), japanischer Politiker und Sportfunktionär
 Jungo Kōno (* 1982), japanischer Fußballspieler
 Jun’ichi Kōno (* 1992), japanischer Fußballspieler
 Junji Kōno († 2012), japanischer Unternehmer
 Kazuhisa Kōno (* 1950), japanischer Fußballspieler
 Kōno Kenzō (1901–1983), japanischer Politiker und Sportfunktionär
 Kōhei Kōno (* 1980), japanischer Boxer
 Masahiko Kōno (* 1951), japanischer Musiker

 Kōno Michisei (1895–1950), japanischer Maler
 Mitsuru Kōno (* 1946), japanischer Tischtennisspieler
 Shunji Kōno (* 1964), japanischer Politiker, Gouverneur von Miyazaki
 Shūto Kōno (* 1993), japanischer Fußballspieler
 Takanori Kōno (* 1969), japanischer Nordischer Kombinierer
 Kōno Takashi (1906–1999), japanischer Grafiker und Grafikdesigner
 Kōno Taeko (1926–2015), japanische Schriftstellerin
 Tarō Kōno (* 1963), japanischer Politiker und Sportfunktionär
 Kōno Togama (1844–1895), japanischer Politiker
 Yōhei Kōno (* 1937), japanischer Politiker und Sportfunktionär

Siehe auch:
 Kono